Виноградненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 Виноградненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Виноградненська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Виноградненська сільська рада — Одеська область, Болградський район

Ліквідовані
 Виноградненська сільська рада — Донецька область, Маріупольська міська рада
 Виноградненська сільська рада — Одеська область, Березівський район